Кисловский сельсовет (сельсовет)

Российская Федерация

Волгоградская область 

 Кисловский сельсовет Быковского района

Нижегородская область 

 Кисловский сельсовет Лысковского района

Свердловская область 

 Кисловский сельсовет Каменского района

Украина 

Упразднены в 2020 году.

Киевская область 

 Кисловский сельский совет Таращанского района

Харьковская область 

 Кисловский сельский совет Купянского района